Арима () — боро на севере острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго. Эксклав на территории региона Тунапуна-Пиарко.

История 
Основан в 1757 году.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживало 33 606 человек: мужчин — 16 595, женщин — 17 012.

На 15 мая 2000 года население составляло 32 278 человек.

Административное деление 
Боро административно разделено на 8 городских сообществ (), одно из которых — Матурита, частично расположено в регионе Тунапуна-Пиарко..

Список сообществ

Инфраструктура 
 Муниципальный стадион Арима или Арима-Велодром — велодром и футбольный стадион
 Стадион имени Ларри Гомеса — футбольный стадион в сообществе Малабар.

Спорт

Примечания

Источники 
 Arima, Trinidad and Tobago Page 

Административные единицы по алфавиту
Административные единицы Тринидада и Тобаго
Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго